Wama bezeichnet:

 Wama (Nuristan), Distrikt der Provinz Nuristan in Afghanistan
 Wama (Longyang) (瓦马彝族白族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Bai im Stadtbezirk Longyang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wama (Fluss), Fluss in Russland